Awanhard – osiedle na Ukrainie, w obwodzie odeskim
 Awanhard – kompleks skoczni narciarskich w Worochcie na Ukrainie